Plusieurs établissements français d'enseignement secondaire portent le nom de lycée Pierre-Corneille :

 Lycée Pierre-Corneille, à La Celle-Saint-Cloud ;
 Lycée Pierre-Corneille, à Rouen.